Чома:

 Чома — село в Береговском районе Закарпатской области Украины.
 Чома — город в Замбии, в Южной провинции страны.